Nikki Maxwell es un personaje ficticio creado por la escritora de libros para adolescentes, Rachel Reneé Rusell. Es la protagonista de los 16 libros "El diario de Nikki". Es una chica de 14 años, impopular que llega como nueva estudiante a estudiar en el Westchester Country Day Middle School. Allí conoce a sus mejores amigas: Chloe García y Zoey Franklin. Vivirá aventuras con ellas, a la vez que se enamora de Brandon, se mete en líos con su hermana pequeña Brianna, y se pelea con sus enemigas, las GPS (Guapas, Populares y Simpáticas), que le intentaran hacer la vida imposible, en especial Mackenzie Hollister.
El libro empieza cuando Nikki le pide un teléfono a su madre, pero ella prefiere regalarle un diario. A lo largo de los libros se pelea con sus enemigas, se enamora más y más de Brandon, y pasa su adolescencia con puro drama adolescente.

Personalidad

Nikki es una persona espontánea, amable, generosa, discreta, tímida, optimista, callada y ayuda mucho a los demás. Varias veces se describe a sí misma como una persona muy pacífica. Siempre termina metida en varias peligrosas aventuras, desde empapelar la casa de Mackenzie Hollister, meter una jaula con ocho perros en la oficina del director, gastar bromas desde el teléfono del WCD, correr en la biblioteca, colarse en el vestuario de hombres y muchas travesuras más. La mayoría de estas las comete con sus dos mejores amigas, Zoey Franklin y Chloe García. Está locamente enamorada de Brandon Roberts y viceversa (a esta pareja se le llama Branikki).

Apariencia física

Según la portada a color del primer diario, Nikki tiene la piel color durazno, ojos color avellana, cabello castaño el cual le llega hasta los hombros. Es al parecer muy delgada, lo que puede ser una molestia para ella, ya que en el diario seis muestra desagrado por sus brazos ya que dice que "parecen palos".

Enlaces externos 
 Nikki en Youtube
 Web de los diarios de Nikki

Personajes ficticios
Mujeres ficticias